Vettakollen (Oslo), een buurt in Oslo
Vettakollen (metrostation), een station van de metro van Oslo